

Sigle 
 Stable Hybrid Release – una distro per smartphone

Codici 
 SHR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sheridan (Wyoming) (Stati Uniti)
 shr – codice ISO 639-3 della lingua shi
 SHR – codice ISO 3166-2:EG del Governatorato di Sharqiyya (Egitto)
 SHR – codice ISO 3166-2:GB dello Shropshire (Regno Unito)